Тризе́-Кутрето́-Сен-Серж, Трізе-Кутрето-Сен-Серж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південний захід від Парижа, 90 км на північний захід від Орлеана, 50 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 184 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 476,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тризе-Кутрето-Сен-Серж на сайті французького Національного інституту географії
 Тризе-Кутрето-Сен-Серж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тризе-Кутрето-Сен-Серж на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тризе-Кутрето-Сен-Серж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тризе-Кутрето-Сен-Серж на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар